A4 se poate referi la:
Autostrada A4 (România)
Autostrada A4 (Bulgaria)
Formatul A4 pentru coli de hârtie
Audi A4